Schulberg est un patronyme porté notamment par :

 B. P. Schulberg (1892-1957), producteur américain et chef de studio de cinéma ;
 Budd Schulberg (1914-2009), scénariste, producteur de télévision, romancier et écrivain sportif américain.